Dans le domaine militaire,  peut désigner :

Allemagne 
  d'infanterie (Allemagne)

URSS

Note